DKC steht für:
 Dyskeratosis congenita
 Bahnhof Klingenberg-Colmnitz (DS100-Code)

Abkürzung